Села:
 Новоєлизаветівка — Донецька область, Покровський район
 Новоєлизаветівка — Луганська область, Ровеньківський район
 Новоєлизаветівка — Одеська область, Березівський район
 Новоєлизаветівка — Херсонська область, Каховський район